73-й выпуск Тура Романдии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам швейцарского региона Романдия. Гонка прошла с 30 апреля по 5 мая 2019 года в рамках Мирового тура UCI 2019. Победу, второй год подряд, одержал словенский велогонщик Примож Роглич.

Участники 
Участие в гонке приняли 20 команд: 18 команд категории UCI WorldTeam, бельгийская проконтинентальная команда «» и сборная Швейцарии. Всего на старт соревнования вышел 141 гонщик. До финиша доехали 112 спортсменов.

Список участников

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 6 этапов общей протяженностью 699.52 километра. Первый этап прошёл в форме пролога, а последний — индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Пролог

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Тур Романдии 2019 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 2019 году
Май 2019 года